Болтон, Том:

* Болтон, Том (род. 1943) — американский и канадский астроном.
 Болтон, Том — актёр, снимался в фильме Привидение школы Томпсона, в сериале Хемлок Гроув.